

Шушари — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Шушари — селище, Пушкінський район, місто Санкт-Петербург
 «Шушари» — станція Петербурзького метрополітену.
 «Шушари» — залізнична станція в Санкт-Петербурзі.